Дже́ссика Офе́лия Мендо́за (; род. 11 ноября 1980, , Калифорния, США) — американская софтболистка.

Биография 
Джессика Офелия Мендоза родилась 11 ноября 1980 года в (штат Калифорния, США) в семье Джила и Карен Мендоза. У Джессики есть брат и две сестры — Уолт Мендоза, Элена Мендоза и Алана Мендоза.

Джессика начала карьеру софтоболистки в 1999 году, став участницей софтбол-команды «All-America». В 2004 году на Летних Олимпийских играх 2004 команда, в которую входила Мендоза, завоевала «золото», а в 2008 году на Летних Олимпийских играх 2008 — «серебро».

Джессика замужем за Адамом Бёрксом. У супругов есть два сына — Кейлеб Эштон Мендоза-Бёркс (род.12.08.2009) и Кэйден Адам Мендоза-Бёрк (род.2014).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джессики Мендоза

Софтболисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по софтболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Софтболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Софтболисты на летних Олимпийских играх 2008 года